Teichhof ist ein Ortsname:

 Teichhof (Forchtenberg), Aussiedlerhof in der Stadtteilgemarkung Sindringen von Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Teichhof (Gemeinde Engelhartstetten), Ortschaft der Marktgemeinde Engelhartstetten im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Teichhof (Graz), Siedlungsteil von Mariatrost, Stadtteil von Graz, Steiermark

 Teichhof, deutscher Name von Stary Staw (Nowa Sól), Ort in der Landgemeinde Nowa Sól im Powiat Nowa Sól in der Woiwodschaft Lebus, Polen